Певзнер Мануїл Ісаакович (*4 серпня 1872 — †1952) — російський терапевт.
 Певзнер Марія Семенівна (14 квітня 1901 - †3 серпня 1989) - радянська психіатр, психологиня, дефектологиня, розробила класифікацію олігофренії. 
 Ніколаус Певзнер () — німецький, а пізніше британський мистецтвознавець у галузі архітектури.